Konsa steht für

 ein Arrondissement von Bobo-Dioulasso, im westafrikanischen Staat Burkina Faso, siehe Konsa

Konsa ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Konsa (1873–1949), estnische Schauspielerin
 Ezri Konsa (* 1997), englischer Fußballspieler
 Oliver Konsa (* 1985), estnischer Fußballspieler